Э́йнар А́ндерсон (,  — ) — шведский оперный певец (лирический тенор).

Биография 
Эйнар Андерсон родился 13 июля 1909 года в городе Вестерос. Учился у Сета Сванхольма в Стокгольмской музыкальной академии. Первое выступление на оперной сцене состоялось в Стокгольме в 1938 году. С 1939 года Андерсон становится солистом Стокгольмской королевской оперы.

В 1958 году гастролировал в СССР.

Снимался в кино.

Умер в городе Оседа 11 января 1989 года.

Оперные партии 
 «Аладдин» Аттерберга — Аладдин
 «Так поступают все» Моцарта — Феррандо
 «Травиата» Верди — Альфред
 «Бал-маскарад» Верди — Ричард
 «Тоска» Джакомо Пуччини — Каварадосси
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Григорий
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Владимир Игоревич
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ленский

Примечания 

Оперные певцы и певицы Швеции
Теноры Швеции
Музыканты по алфавиту